Phil Solomon (filmregisseur) (1954-2019), een Amerikaans filmregisseur
Phil Solomon (impresario) (1924-2011), een Brits manager van onder andere The Dubliners en Them, en mededirecteur van Radio Caroline